Aceituna kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Aceituna (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Aceituna (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar